Коса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь  км². Население — 64 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля